Mattsvampar (Pterulaceae) är en familj av svampar. Mattsvampar ingår i ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar